50-й отдельный гвардейский миномётный дивизион реактивной артиллерии  — воинская часть в  вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Дивизион формировался в Алабино с июля 1941 года как 4-й миномётный дивизион 4-го гвардейского миномётного полка, 6 января 1942 года переименован в 50-й отдельный гвардейский миномётный дивизион реактивной артиллерии

В составе действующей армии с 15 сентября 1941 по 6 января 1942 как 4-й гвардейский дивизион 4-го гвардейского полка, и с 6 января 1942 по 17 августа 1944 года, как 50-й отдельный гвардейский миномётный дивизион.

По существующей тогда практике, ввиду нехватки реактивных миномётов, дивизионы часто использовались как отдельные, и этот также не стал исключением, будучи направленным отдельно от полка на подступы к Синявино в район Гонтовой Липки, Гайтолово, где поддерживает войска 54-й армии в Синявинских операциях. Первый залп дал 17 сентября 1941 года.

В течение 1941-1942 годов действовал в районах Вороново, Гайтолово, Синявино, Мга, Волхов, деревня Новая, Рабочий посёлок № 1, Путилово. Принимал участие в Любанской и Синявинской операциях 1942 года.

В декабре 1942 года вошёл в состав 318-го гвардейского миномётного полка и дальнейший боевой путь прошёл в его составе.

17 августа 1944 года переименован в 1-й миномётный дивизион 318-го гвардейского миномётного полка, таким образом прекратив своё существование как отдельная воинская часть.

Подчинение

Командование  
 ст. л-т / капитан Мещеряков (1941, затем ком-р 318 ГМП), капитан Ильин Александр Алексеевич (1943).

Известные люди, связанные с дивизионом 

 С начала войны и до осени 1942 года в дивизионе воевал Эдуард Асадов, наводчик реактивного миномёта, младший сержант, впоследствии известный поэт.
 Хоменко, Иван Антонович, командир 1-й батареи. Герой Советского Союза (1944).

Ссылки 
 Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов) со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Миномётные дивизионы СССР в Великой Отечественной войне
Дивизионы реактивной артиллерии СССР в Великой Отечественной войне
Советская гвардия